Kecskeméti Gábor (1912–1981) tornász, testnevelőtanár.
Kecskeméti Gábor (1965–) irodalomtörténész, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos tanácsadója, intézetigazgatója
Kecskeméti Gábor (1953–) fuvolás, fuvolatanár, vokalista